Ao Vivo no Rio é o segundo álbum ao vivo do grupo Oba Oba Samba House, lançado em abril de 2014 pela Sony Music. O show de gravação aconteceu no dia 12 de janeiro de 2014 no Clube Costa Brava, no Rio de Janeiro. O grupo convidou Sophia Abrahão, que agora investe em sua carreira musical, e o cantor Lucas Lucco.

Faixas 

Álbuns ao vivo de 2014
Álbuns de samba
Álbuns de pagode
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Sony Music Brasil